Osoby o tym nazwisku:
 João Maria Messi – rzymskokatolicki duchowny
 Lionel Messi – argentyński piłkarz